Der Begriff Abrisskante bezeichnet:
 eine Abbruchkante, einen Abbruch in der Geländeoberfläche
 eine Geländekante, eine deutliche Änderung der Hangneigung entlang einer Kante
 den kantenartigen Abriss einer Strömung, siehe Strömungsabriss